Шерстнёв (Шерстнев) — русская фамилия (женск.: Шерстнёва).

Известные носители 
 Шерстнёв, Алексей Михайлович (род. 1975) — российский футболист.
 Шерстнёв, Валерий Александрович (род. 1950) — учёный-геолог, проректор Пермского университета.
 Шерстнёв, Владимир Павлович (1920—1992) — Герой Советского Союза. 
 Шерстнёв, Григорий Иванович (1898—1944) — советский военачальник, генерал-майор.
 Шерстнев, Иван Козьмич — Георгиевский кавалер; полковник; № 767; 26 ноября 1790.
 Шерстнёв, Игорь Александрович (1924—2005) — председатель Курганского областного суда (1960—1970).
 Шерстнёв, Лев Николаевич — советский разведчик.
 Шерстнев, Михаил Иванович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 18 октября 1917 (посмертно).
 
 Шерстнёв, Юрий Борисович (1941—2017) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР.

Шерстнёва 
 Шерстнёва, Мария Степановна (1894—1976) — советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР, депутат Верховного Совета СССР.